Dürnhart ist der Ortsname von

 Dürnhart (Biburg), Ortsteil der Gemeinde Biburg, Landkreis Kelheim, Bayern
 Dürnhart (Rain), Ortsteil der Gemeinde Rain, Landkreis Straubing-Bogen, Bayern

Siehe auch:
 Dürnhardt
 Dyrnhard